Ізвє́ков (, дореф. Извѣковъ) — російське прізвище. Відомі носії:
 Ізвєков В'ячеслав Андрійович (1947—2004) — радянський футболіст.
 Патріарх Пимен (у миру Ізвєков Сергій Михайлович) — 14-й патріарх Московський і всея Русі